Скок удаљ у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 5. и 6. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003 није бранио Двајт Филипс из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 21 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 4. март 2004.

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичара године скока удаљ у дворани пре првенства (5. март 2004), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. марта 2004. године. Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 8,00 м. Норму су испунила 6 такмичара (КВ), а 2 се пласирало по постигнутом резултату. (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 9:35, група Б у 10:55.

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године у 18:05.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2004. на сајту ИААФ
 Резултати скока удаљ за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани